Rathbun kan som auktorsförkortning betyda:

 Mary Jane Rathbun (zoolog) (1860–1943)
 Galen B. Rathbun

Robotskapade auktorsförkortningar